Кирломенешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Вернешть.
 Кирломенешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Черцешть.